Радянська площа — назва площ у деяких містах колишнього СРСР:

Україна 
 Радянська площа — колишня назва площі Соборності у Бердянську.
 Радянська площа — колишня назва площі Героїв Майдану у Вінниці.
 Радянська площа — колишня назва площі Леніна у Донецьку.
 Радянська площа — колишня назва Робочої площі у Есхарі.
 Радянська площа — колишня назва Університетської площі у Запоріжжі.
 Радянська площа — колишня назва Соборної площі у Змієві.
 Радянська площа — колишня назва площі Джона Леннона у Ізюмі.
 Радянська площа — колишня назва Михайлівської площі у Києві.
 Радянська площа — колишня назва Молодіжної площі у Кривому Розі.
 Радянська площа — колишня назва площі Залізничників у Куп'янську-Вузловому.
 Радянська площа — колишня назва площі Енергетиків у Миколаївці.
 Радянська площа — колишня назва площі Злагоди  у Сватовому.
 Радянська площа — колишня назва площі Миру у Сєвєродонецьку.
 Радянська площа — площа у Сімферополі.
 Радянська площа — колишня назва площі Тараса Шевченка у Українці.
 Радянська площа — колишня назва Університетської площі у Харкові.
 Радянська площа — площа у Ялті.

Білорусь 
 Радянська площа — площа у Гродно.

Росія 
 Радянська площа — площа у Воронежі.
 Радянська площа — площа у Казані.
 Радянська площа — площа у Коломні .
 Радянська площа — площа у Нижньому Новгороді.
 Радянська площа — площа у Пензі.
 Радянська площа — площа у Пушкіно.
 Радянська площа — площа під Ржеві.
 Радянська площа — площа у Саранську.
 Радянська площа — площа у Твері.
 Радянська площа — площа у Уфі
 Радянська площа — площа у Ярославлі
 Радянська площа — колишня (у 1918–1993 роках) назва Тверській площі у Москві.
 Радянська площа — колишня назва Соборної площі у Рязані.

Див. також 
 Радянська вулиця
 Радянський проспект

Площі